Prvenstvo Jugoslavije (1932/1933) było 11. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Concordia Zagrzeb. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół BSK Beograd. Tytuł króla strzelców zdobył Vladimir Kragić, który w barwach klubu Hajduk Split strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii